Bux steht für:
 Bux (Band), ehemalige US-amerikanische Hard-Rock-Band
Familienname:
 Ernst Bux (1890–1951), deutscher Althistoriker und Gymnasiallehrer
 Karlheinz Bux (* 1952), deutscher Zeichner und Bildhauer
 Kuno Bux († 2014), deutscher Kriminalbeamter
 Luciano Bux (1936–2014), italienischer Geistlicher, emeritierter Bischof
 Nicola Bux (* 1947), katholischer Liturgiewissenschaftler
Ortsname:
 Bux (Scheidegg), Ortsteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

BUX ist die Abkürzung für:
 BUX, Aktienindex der Budapester Börse

Siehe auch:
 Buchs
 Bucks

Abkürzung